Нижче наведено повний список міст України (станом на 1 січня 2021 року), а також їхнє населення (за даними Всеукраїнського перепису населення 5 грудня 2001 року) та рік чи приблизний час заснування міста. У деяких випадках, коли час заснування міста не відомий, наводиться дата першої згадки про поселення.

В Україні станом на 1 січня 2022 року налічувалося 461 місто (з них 2 міста зі спеціальним статусом), 882 селищ міського типу та 28372 сільських населених пунктів.

Середня чисельність населення українського міста — 62 тисячі.



Міста України

Примітки 

 Перша згадка.

Див. також 

 Міста України (за населенням)
 Населені пункти України, що втратили статус міста

Корисні посилання 

 Офіційний сайт Всеукраїнського перепису населення
 World Gazetteer: Cities of Ukraine
 Пошук міст України за назвою, населенням, площею, висотою над рівнем моря, роком заснування, місцерозташуванням (район, область) 

 
Україна
Україна